Гунцелин — мужское личное имя.
 Гунцелин (ок. 965—после 1017) — маркграф Мейсена с 1002.
 Гунцелин I (между 1125 и 1130—1185) — первый граф Шверина.